Кошарное — название населённых пунктов:

 Кошарное — посёлок в Подгоренском районе Воронежской области России.
 Кошарное — село в Амвросиевском районе Донецкой области Украины.